Dorotea de Sajonia-Coburgo-Koháry (Viena, 30 de abril de 1881 - Ratisbona, 21 de enero de 1967) fue una princesa de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Familia 
Era la única hija del príncipe Felipe de Sajonia-Coburgo-Koháry y de la princesa Luisa María de Bélgica. Sus abuelos paternos eran el príncipe Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha y la princesa Clementina de Orleans. Sus abuelos maternos eran el rey Leopoldo II de Bélgica y la archiduquesa María Enriqueta de Austria.

Matrimonio y descendencia 
Dorotea se casó con el duque Ernesto Gunter de Schleswig-Holstein, quinto hijo y único varón del duque Federico VIII de Schleswig-Holstein y de su esposa, la princesa Adelaida Victoria de Hohenlohe-Langenburg, el día 2 de agosto de 1898 en Coburgo.

El matrimonio no tuvo hijos biológicos, pero en 1920 adoptaron a la princesa María Luisa y al príncipe Juan Jorge de Schleswig-Holstein, hijos del príncipe Alberto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y de la condesa Ortrud de Ysenburg y Büdingen. María Luisa y Juan Jorge eran nietos del duque Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, el hermano mayor del rey Cristián IX de Dinamarca.

Títulos y estilos 

 30 de abril de 1881 - 2 de agosto de 1898: Su Alteza Serenísima la princesa Dorotea de Sajonia-Coburgo-Gotha, duquesa de Sajonia.
 2 de agosto de 1898 - 22 de febrero de 1921: Su Alteza la duquesa de Schleswig-Holstein.
 22 de febrero de 1921 - 21 de enero de 1967: Su Alteza la duquesa viuda de Schleswig-Holstein.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 La fortune de Dora. Une petite-fille de Léopold II chez les nazis (Olivier Defrance & Joseph van Loon, Racine, Bruselas, 2013).

Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Casa de Augustenburg
Princesas de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Nacidos en Viena
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha-Koháry